Yang Hao – pallavolista
Yang Hao – calciatore
Yang Hao – tuffatore